Brzeźno(doorverwijspagina)
Brzeżno(doorverwijspagina)